Barin oder Barın ist der Familienname folgender Personen:

 Ertunç Barın (* 1951), türkischer Autor und literarischer Übersetzer
 Lou Barin (* 1999), französische Freestyle-Skierin
 Stéphane Barin (* 1971), französischer Eishockeyspieler und -trainer

Barin heißen in der Geografie

 Barin (Großgemeinde) (巴仁镇), Großgemeinde im Kreis Payzawat des Regierungsbezirks Kaxgar im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Barin (Kargilik) (巴仁乡), Gemeinde im Kreis Kargilik des Regierungsbezirks Kaxgar im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Barin (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten